Hartmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claudia Hartmann
 Gerd Hartmann
 Heidrun Elsbeth Klara Osterwald Hartmann
 Johann Daniel Wilhelm Hartmann
 Peter Emmanuel Hartmann